El Torneig d'Auckland 2013, conegut oficialment com el Heineken Open 2013, una competició tennística masculina disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 38a edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 12 de gener de 2013 al ASB Tennis Centre d'Auckland, Nova Zelanda.

El tennista valencià David Ferrer va guanyar el títol per quarta ocasió, les tres darreres de forma consecutiva.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013